Spreafico ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrogio Spreafico (* 1950), italienischer Bibelwissenschaftler, Rektor der Urbania, römisch-katholischer Bischof
 Serafino Faustino Spreafico (* 1939), italienischer Ordensgeistlicher, emeritierter Bischof von Grajaú